Электро-Л:

 Электро-Л — серия российских спутников гидрометеорологического обеспечения второго поколения.
 Электро-Л № 1 — российский спутник гидрометеорологического обеспечения.